Muellerina kan syfta på:

 Muellerina (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Muellerina (växter) – ett släkte tvåhjärtbladiga växter